Patteson ist der Familienname folgender Personen:

 John Coleridge Patteson (1827–1871), britischer Bischof und Märtyrer
 Okey L. Patteson (1898–1989), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Patterson
 Pattison